

Sigle 
 Terrain Following Radar  –  radar di inseguimento del profilo del terreno
 Trattamento di fine rapporto

Codice 
 tfr – codice ISO 639-3 della lingua teribe

Altri progetti